Вулиця Студе́нтська — назва вулиці у деяких населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Студентська — вулиця у місті Запоріжжя
 Вулиця Студентська — вулиця в Шевченківському районі міста Києва, місцевість Лук'янівка
 Вулиця Студентська — вулиця у Личаківському районі Львова
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Сімферополь

Вулиця Студентська — вулиця у місті Астрахань
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Бєлгород
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Благовєщенськ
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Великий Новгород
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Воронеж
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Єкатеринбург
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Іжевськ
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Липецьк
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Москва
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Новосибірськ
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Орел
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Перм
 Вулиця Студентська — вулиця у місті Санкт-Петербург

Вулиці